Leopoldo III puede referirse a:

el margrave Leopoldo III de Austria, llamado el santo (1073 - 1136), de la casa de Babenberg;
el duque Leopoldo III de Austria (1351 - 1386), de la casa de Habsburgo;
Leopoldo III de Bélgica (1901-1983), rey de Bélgica desde 1934 hasta 1951.